«Любо́вники  Карме́н» — название нескольких фильмов:

 «» — немой фильм Рауля Уолша с Долорес дель Рио в главной роли (США, 1927).
 «» — фильм Чарльза Видора с Ритой Хейворт в главной роли (США, 1948).